Lukaschek ist der Familienname folgender Personen:

 Halka Lukaschek (* 1963), deutsche Tischtennisspielerin und -funktionärin
 Hans Lukaschek (1885–1960), deutscher Politiker (CDU), Widerstandskämpfer gegen den NS-Staat